Dražovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Dražovice (okres Klatovy)
 Dražovice (okres Vyškov)